Estivella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estivella (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Estivella (kommun), Valencia, Província de València, 
 Estivella (bergstopp), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar